Marco Gori - ex calciatore nato nel 1965
Marco Gori - ex calciatore nato nel 1979